Calonyx är ett släkte av kvalster. Calonyx ingår i familjen Protziidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Calonyx